Kund, magyar férfinév
 Kund, falu Romániában, Maros megyében